На́льчик — топоним в России:

 Нальчик — город в России, столица Кабардино-Балкарии.
 Нальчик — международный аэропорт города Нальчик.
 Нальчик — река в Кабардино-Балкарии.
 Нальчик — река на Сахалине.

Примечания